Операција Фрилингсервахен (нем. -{Operation Frühlingserwachen}-) се може односити на:

 Операција Фрилингсервахен априла 1944, операција немачких и четничких снага на Други корпус НОВЈ
 Операција Фрилингсервахен (Мађарска), офанзива немачке Армијске групе „Југ“ у марту 1945.